Corrientes puede referirse a cualquiera de los siguientes topónimos:

 La avenida Corrientes, en la ciudad de Buenos Aires (Argentina).
 La ciudad de Corrientes, capital de la provincia argentina homónima.
 La estación Corrientes de la línea H del subte de Buenos Aires (Argentina).
 La provincia de Corrientes, en el nordeste de Argentina (Argentina).
 El río Corrientes, nombre que los españoles dieron al río actualmente llamado Miranda y que sirvió como uno de los límites entre el Virreinato del Río de la Plata y el Brasil portugués.
 El cabo Corrientes, cabo en la costa del océano Pacífico, en el estado de Jalisco (México).
 Cabo Corrientes, municipio de la Región Costa Norte del estado de Jalisco (México).

Asimismo, puede hacer referencia a cualquiera de los siguientes barcos:

 Corrientes (1897), torpedero de 1897 de la Armada Argentina.
 ARA Corrientes (D-8), destructor de la clase Buenos Aires de 1938 de la Armada Argentina.
 ARA Corrientes (Q-70), buque auxiliar de la Armada Argentina.

Además, puede referirse a:

 Las corrientes marinas, movimiento de las aguas en los océanos.